Oldham County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Oldham County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Oldham County (Texas) – okres státu Texas